I wojna angielsko-holenderska (1652-1654)
 II wojna angielsko-holenderska (1665-1667)
 III wojna angielsko-holenderska (1672-1674)
 IV wojna angielsko-holenderska (1781-1784)
 Wojna angielsko-holenderska o Jawę (1811)